La verdad o La Verdad puede referirse a:

Filosofía
 La verdad, un concepto universal.

Literatura
 La Verdad, 25.ª novela de Mundodisco, escrita por Terry Pratchett y publicada por primera vez en 2000.
 La Vérité (La Verdad), poema del Marqués de Sade.

Teatro
La verdad (en francés Le Père) es una obra de teatro de Florian Zeller.

Música
 La Verdad, un grupo de salsa fundado en 1980 por el colombiano Joe Arroyo.
 La verdad, canción de Hip Hop del álbum de Frank T "90 Kilos" (2001) en colaboración con Zénit.
 La Verdad, álbum colaborativo de DJ Blaster.

Televisión
 La verdad de Laura, una telenovela española coproducida por TVE y Europroducciones, con la participación de la productora mexicana Televisa, y emitida por TVE1 en 2002;
 La verdad, una miniserie dramática argentina emitida en TV Pública en 2015;
 La verdad, serie española emitida en Telecino en 2018.

Prensa
 La Verdad (1860-1866), periódico de Madrid, España;
 La Verdad, un periódico desaparecido de Vigo, España;
 La Verdad, un periódico regional español de Murcia y anteriormente de Albacete y Alicante;
 La Verdad, un diario regional de Venezuela editado en Maracaibo, Estado de Zulia;
 Revista La Verdad, una publicación mensual editada y distribuida en Ecuador con sede en la ciudad de Guayaquil;
 La Verdad, semanario de la Iglesia católica en Navarra.
 La Verdad, periódico regional de Gualeguaychú.
 La Verdad, periódico local de Junín, Argentina.
 La Verdad, publicación periódica de finales del siglo XIX publicado en Granada, España.

Documental
 La verdad según Wikipedia es un documental neerlandés  sobre Wikipedia. Examina la fiabilidad de Wikipedia (expertos vs. editores aficionados).